Maisons (Aude)
Maisons (Calvados)
Maisons (Eure-et-Loir)
in samenstellingen:
Maisons-Alfort, Val-de-Marne
Maisons-du-Bois-Lièvremont, Doubs
Maisons-en-Champagne, Marne
Maisonsgoutte, Bas-Rhin
Maisons-Laffitte, Yvelines
Maisons-lès-Chaource, Aube
Maisons-lès-Soulaines, Aube
ook:
gemeenten met de naam Maison (doorverwijspagina)